|-
| 9001 Slettebak ||  || 30 august 1981 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9002 ||  || 23 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9003 ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 9004 ||  || 22 octombrie 1982 || Kitt Peak || 
|-
| 9005 Sidorova ||  || 20 octombrie 1982 ||  || 
|-
| 9006 Voytkevych ||  || 21 octombrie 1982 || Nauchnij || L. G. Karachkina
|-
| 9007 James Bond ||  || 5 octombrie 1983 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9008 Bohšternberk || 1984 BS || 27 ianuarie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9009 Tirso ||  || 23 aprilie 1984 || La Silla || , V. Zappalà
|-
| 9010 Candelo ||  || 27 aprilie 1984 || La Silla || W. Ferreri, V. Zappalà
|-
| 9011 || 1984 SU || 20 septembrie 1984 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9012 Benner || 1984 UW || 26 octombrie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9013 Sansaturio ||  || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 9014 Svyatorichter ||  || 22 octombrie 1985 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 9015 || 1985 VK || 14 noiembrie 1985 ||  || 
|-
| 9016 Henrymoore || 1986 AE || 10 ianuarie 1986 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 9017 Babadzhanyan ||  || 2 octombrie 1986 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 9018 || 1987 JG || 5 mai 1987 ||  || , 
|-
| 9019 Eucommia ||  || 28 august 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9020 Eucryphia ||  || 19 septembrie 1987 ||  || E. W. Elst
|-
| 9021 Fagus ||  || 14 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9022 Drake ||  || 14 august 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
|  ||  || 10 septembrie 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 9024 ||  || 5 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9025 ||  || 16 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 9026 ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 9027 ||  || 4 noiembrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9028 Konrádbeneš ||  || 26 ianuarie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9029 || 1989 GM || 6 aprilie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9030 ||  || 30 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 9031 ||  || 29 noiembrie 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 9032 Tanakami ||  || 23 noiembrie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 9033 Kawane || 1990 AD || 4 ianuarie 1990 || Susono || , 
|-
| 9034 Oleyuria ||  || 26 august 1990 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 9035 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9036 ||  || 17 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9037 ||  || 20 octombrie 1990 ||  || 
|-
| 9038 Helensteel ||  || 12 noiembrie 1990 || Siding Spring || 
|-
| 9039 ||  || 16 noiembrie 1990 || Kani || , 
|-
| 9040 Flacourtia ||  || 18 ianuarie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 9041 Takane || 1991 CX || 9 februarie 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 9042 ||  || 11 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9043 ||  || 12 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9044 Kaoru || 1991 KA || 18 mai 1991 ||  || S. Otomo, 
|-
| 9045 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9046 ||  || 9 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9047 || 1991 QF || 30 august 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 9048 ||  || 12 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9049||  || 12 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9050 ||  || 13 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 9051 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 9052 Uhland ||  || 30 octombrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 9053 Hamamelis ||  || 2 noiembrie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9054 Hippocastanum || 1991 YO || 30 decembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 9055 Edvardsson ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 9056 Piskunov ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 9057 ||  || 24 aprilie 1992 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 9058 || 1992 JB || 1 mai 1992 || Palomar || , 
|-
| 9059 Dumas || 1992 PJ || 8 august 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 9060 Toyokawa || 1992 RM || 4 septembrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 9061 ||  || 18 noiembrie 1992 ||  || 
|-
| 9062 Ohnishi ||  || 27 noiembrie 1992 ||  || T. Seki
|-
| 9063 Washi || 1992 YS || 17 decembrie 1992 || Geisei || T. Seki
|-
| 9064 Johndavies ||  || 21 ianuarie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 9065 ||  || 25 martie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 9066 ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 9067 Katsuno || 1993 HR || 16 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 9068 || 1993 OD || 16 iulie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
|  || 1993 OV || 16 iulie 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9070 Ensab ||  || 23 iulie 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 9071 Coudenberghe ||  || 19 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9072 ||  || 12 septembrie 1993 || Palomar || 
|-
| 9073 Yoshinori || 1994 ER || 4 martie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9074 Yosukeyoshida || 1994 FZ || 31 martie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 9075 ||  || 14 aprilie 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 9076 Shinsaku || 1994 JT || 8 mai 1994 ||  || 
|-
| 9077 Ildo || 1994 NC || 3 iulie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 9078 ||  || 9 august 1994 || Palomar || 
|-
| 9079 Gesner ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 9080 Takayanagi || 1994 TP || 2 octombrie 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 9081 Hideakianno || 1994 VY || 3 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 9082 Leonardmartin ||  || 4 noiembrie 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 9083 Ramboehm ||  || 28 noiembrie 1994 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
|  ||  || 3 februarie 1995 || Siding Spring || 
|-
| 9085 ||  || 24 august 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 9086 ||  || 20 septembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 9087 Neff ||  || 29 septembrie 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 9088 Maki ||  || 20 septembrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 9089 ||  || 26 octombrie 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 9090 Chirotenmondai ||  || 28 octombrie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 9091 Ishidatakaki || 1995 VK || 2 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9092 Nanyang ||  || 4 noiembrie 1995 ||  || 
|-
| 9093 Sorada || 1995 WA || 16 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9094 Butsuen || 1995 WH || 16 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9095 ||  || 16 noiembrie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 9096 Tamotsu ||  || 15 decembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9097 Davidschlag ||  || 14 ianuarie 1996 ||  || 
|-
| 9098 Toshihiko ||  || 27 ianuarie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9099 Kenjitanabe ||  || 6 noiembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 9100 Tomohisa ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-